«Нотр-Дам горит» или «Нотр-Дам в огне» — художественный фильм французского режиссёра Жан-Жака Анно, премьера которого состоялась в марте 2022 года. Картина рассказывает о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Париже в 2019 году. Центральное событие — пожар в соборе Парижской богоматери, около 5 % экранного времени фильма составляют документальные кадры.

В ролях

Производство 
Фильм снял известный французский режиссёр Жан-Жак Анно. Съёмки проходили в том числе в Буржском соборе. Анно стремился к максимальной реалистичности, а потому огонь в кадре всегда настоящий. Бюджет картины — 30 миллионов евро.

Примечания 

Фильмы Франции 2022 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о Париже
Фильмы Pathé